Een onderzeebootklasse, zie :Categorie:Onderzeebootklasse.
Een gevarenklasse van een chemische stof, zie Vlampunt.